Веинтисеис де Октубре има више значења:

 Веинтисеис де Октубре (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинтисеис де Октубре (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику